Antic Hospital General de Mont-real (del seu nom en anglès Grey Nuns' Hospital), hospital històric de la ciutat de Mont-real, al Canadà
 Felicitat Interna Bruta (del seu nom en anglès Gross National Happiness), índex que mesura el grau de felicitat de la població, desenvolupat al Bhutan